Микаэль Льодра и Фабрис Санторо — защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
 ' Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Титул)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Второй раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис ''(Полуфинал)
  Леандер Паес /  Томаш Цибулец ''(Первый раунд)
  Лукас Арнольд Кер /  Мариано Худ ''(Первый раунд)
  Павел Визнер /  Джаред Палмер ''(Первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Третий раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Второй раунд)
  Робби Кёниг /  Петр Пала ''(Третий раунд)
  Симон Аспелин /  Массимо Бертолини ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые